

Codici 
 DJE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Zarsis / MELITA, Djerba, Tunisia
 dje – codice ISO 639-3 della lingua zarma

Altro 
 Dje Ђ, ђ – lettera dell'alfabeto cirillico
 DJE – targa automobilistica del distretto di Jelenia Góra (Polonia)